Leigue ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Álvaro Peredo Leigue (1938–1969), bolivianischer Guerillero
 Guillermo Tineo Leigue (1929–2011), bolivianischer Politiker und Diplomat
 René Leigue Cesari (* 1967), bolivianischer Geistlicher, Erzbischof von Santa Cruz de la Sierra